Tritonus kan henvise til flere artikler:
 Djævelens kvint er en roman af Anne-Marie Vedsø Olesen, hvis titel hentyder til den musikalske term tritonus.
 Diabolus in Musica'' er også et album af thrash metal bandet Slayer
 Tritonus er et dansk rytmisk kor stiftet af John Høybye i 1971. Koret hed oprindelig HF-koret. Navnet Tritonus udsprang af, at intervallet h-f netop er tritonus. Korets dirigent siden 2009 er Lise Christensen Bjerno.